Meriones bezeichnet

 Meriones (Mythologie), Sohn des Molos, Teilnehmer des Trojanischen Kriegs
 (3596) Meriones, ein Asteroid
 eine Gattung aus der Familie der Langschwanzmäuse, die Rennratten
 eine Untergattung der Rennratten, monotypisch für die Tamarisken-Rennratte